DBT est un code qui peut signifier :
 .

DBT est un sigle qui peut signifier :
 Deutscher Bundestag, chambre basse du parlement allemand ;
 Dibenzothiophène, un composé chimique ;
 Drive-By Truckers, un groupe américain de rock.

Code